Лімало́нж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 55 км на південь від Пуатьє, 55 км на південний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 360 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 789,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лімалонж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лімалонж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр